Producent bruges i flere forskellige sammenhænge:
 Producent (økonomi) – i industrien og servicesektoren en virksomhed, der frembringer varer eller tjenester.
 Producent (organisme) – i økologisk sammenhæng den organisme, der er autotrof
 Producent (medier) – i film-, tv- og musikverdenen den person eller det firma, der har det øverste administrative og økonomiske ansvar for produktionen af en film, musikudgivelse el.lign.